Novantatré (93) può riferirsi a:

Anno  
 93 – anno del I secolo.

Matematica 
 93 (numero) – numero naturale.

Chimica 
 93 è il numero atomico del Nettunio (Np), un attinide.

Altri ambiti 
 Novantatré (Quatrevingt-treize) – romanzo di Victor Hugo del 1874.
 Novantatre – programma televisivo italiano degli anni novanta
 93 'til Infinity (Album alternative hip hop)